L'édition 2020 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 3 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Moldave Radu Albot, du Britannique Daniel Evans, de l'Italien Fabio Fognini, de l'Australien John Millman, du Français Lucas Pouille, du Russe Andrey Rublev et du Suisse Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Grégoire Barrère, Norbert Gomboš, Pierre-Hugues Herbert, Jannik Sinner, Mikael Ymer, Henri Laaksonen et Dennis Novak.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2020
Montpellier
Tennis en France en 2020
Tennis en février 2020
Sport en France en février 2020
2020 dans l'Hérault